San Giusto kan syfta på:

 San Giusto (martyr) – italienskt helgon

Geografi

Italien 

 San Giusto Canavese (kommunhuvudort), Piemonte, Provincia di Torino, 
 Colle di San Giusto, kulle, Friuli-Venezia Giulia, Provincia di Trieste, 

Robotskapade Italienförgreningar